Coffin Island ist der Name folgender Inseln in:

Australien:
 Coffin Island (Western Australia)
 Coffin Island (Queensland)
 Coffin Island (New South Wales)

Kanada:
 Coffin Island (Bay of Exploits), Neufundland und Labrador
 Coffin Island (Nutak), Neufundland und Labrador
 Coffin Island (Frobisher Bay), Nunavut
 Coffin Island (British Columbia), British Columbia
 Coffin Island (Queens), Nova Scotia
 Coffin Island (Rainy River), Ontario
 Coffin Island (Cabot Strait), Nova Scotia

Sonstiges
 Coffin Island 3 Indianerreservat
 Coffin Island Point, Landspitze